Windows-1251 jest 8–bitowym kodowaniem znaków, zaprojektowanym do pokrycia języków używających cyrylicy, takich jak język rosyjski i inne. Kodowanie to jest najczęściej używane dla języka bułgarskiego.

Windows-1251 i KOI8-R (lub ukraiński wariant: KOI8-U) są o wiele częściej używane niż ISO 8859-5, które nigdy nie zyskało dużej popularności. Obecnie, wszystkie te zestawy znaków, są coraz częściej zastępowane przez Unicode.

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1251.

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, a „ZK” oznacza znak kontrolny.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1251 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1251 

Strony kodowe Windows